Уллубиевский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тарумовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Рассвет.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Тарумовского района
Сельские поселения Дагестана